HS Themistoklis (1942) (ex HMS Bramham), een Griekse escort destroyer van de Huntklasse.
 HS Themistoklis (1971), een Griekse torpedobootjager van de Gearingklasse.
 HS Themistoklis (1992) (ex USS Berkley), een Griekse torpedobootjager van de C.F. Adamsklasse.
 HS Themistoklis (2003) (ex Hr. Ms. Philips van Almonde), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse.